Андрій Дронюк (* 1965) — голова громадської ради при Національній комісії з питань регулювання зв'язку України (з 2006).
 Роман Дронюк (нар. 1980) — український поет, письменник, громадський діяч. Лауреат премії Леся Мартовича.
 Микола Дронюк (нар. 1939)  — український науковець, кандидат технічних наук, живе у Львові.